Il singolare dell'AEGON Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brendan Evans ha battuto in finale 6–7(4), 6–4, 7–6(4) Ilija Bozoljac.

Teste di serie

  Gilles Müller (primo turno)
  Robert Kendrick (quarti di finale)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)

 Ilija Bozoljac (finale)
 Somdev Devvarman (primo turno)
 Chris Guccione (secondo turno)
 Jesse Levine (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Trophy 2009